Línea 6 (colectivos) puede referirse a:
 Línea 6, línea de colectivos de la ciudad de Buenos Aires.
 Línea 6, línea de colectivos de la provincia de San Juan.